Daisy Town steht für:

 Lucky Luke (1971), Lucky Luke-Zeichentrickfilm von 1971
 Daisy Town (Comic), Comicversion des Films von 1983
 Lucky Luke (1991), Verfilmung des Comics von 1991

Siehe auch
 Daisytown, Gemeinde in Pennsylvania